Antsalova ist ein Ort in Madagaskar und der Hauptort des gleichnamigen Distrikts.

Geografische Lage 
Das ca. 16.000 Einwohner (Stand: 2001) zählende Antsalova liegt auf 105 m Höhe in der Region Melaky, im Süden der ehemaligen Provinz Mahajanga, in Westmadagaskar. Der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörende Nationalpark Tsingy de Bemaraha befindet sich unweit des Ortes.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner, die zu dem Volk der Sakalava gehören, leben zu 76 % von der Viehzucht und zu 20 % von der Landwirtschaft. 3 % der Einwohner sind Fischer. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind Reis, Mais und Maniok.

Verkehr 
In Antsavola treffen sich die Route nationale 8 aus südlicher und die Route nationale 8a aus nördlicher Richtung. Zudem besitzt Antsavola einen eigenen Flugplatz.

Klimatabelle 
In Antsalova herrscht tropisches Savannenklima (Aw). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 25,9 °C.

Einzelnachweise 

Antsalova (Distrikt)
Ort in Melaky
Ort in Afrika